Nolsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nolsjön, Västergötland, sjö i Töreboda kommun,  (7,69 ha)
Nolsjön, Närke, sjö i Degerfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn